Bernardy ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Bernardy (* 1968), belgische Sopranistin
 Jörg Bernardy (* 1982), deutscher Autor
 Thomas Bernardy (Kirchenmusiker) (* 1966), deutscher Kirchenmusiker
 Thomas Bernardy (* 1986), deutscher Schauspieler und Sänger (Bariton)